Мариано Антонио Капра (; 1739—1793) — итальянский поэт.

Преследовался инквизицией за приверженность французской философии. Умер бедным, в нищете, в больнице. Написал: «Notte poetica» (Фаенца, 1776); «La Rocca di Lupo» (Ф., 1776); «Notti Poetiche» (1777) и «Pio VI alle paludi Pontine» (Рим, 1780).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1739 году
Умершие в 1793 году
Поэты Италии